

Astronomia 
 5391 Emmons, asteroide della fascia principale

Geografia 
 Contea di Emmons, Dakota del Nord

 Ghiacciaio Emmons, Monte Rainier

Località 
 Emmons, Minnesota
 Emmons, Virginia Occidentale

Monti 
 Monte Emmons, Alaska
 Monte Emmons, Colorado
 Monte Emmons, stato di New York
 Monte Emmons, Utah

Persone 
 Ebenezer Emmons (1799-1863), geologo e botanico statunitense
 Kateřina Emmons, nata Kůrková, (n. 1983), tiratrice ceca olimpionica di tiro a segno
 Matthew Emmons (n. 1981), tiratore statunitense olimpionico di tiro a segno
 Phillip Emmons, pseudonimo dello scrittore statunitense Bentley Little
 Samuel Franklin Emmons (1841-1911), geologo e botanico statunitense
 Shirlee Emmons (1923-2010), cantante lirica statunitense